Baud peut faire référence à :

Sciences 
 Le baud, une mesure du nombre de symboles transmis par seconde par un signal modulé.

Toponymes 

 Baud, une commune française du Morbihan ;
 le canton de Baud, une division administrative française, du département du Morbihan dans la région Bretagne ;
 la communauté de communes du Pays de Baud, devenant Baud Communauté, du département du Morbihan dans la région Bretagne ;
 la gare de Baud, ancienne gare ferroviaire située à  du bourg sur la commune de Languidic, du département du Morbihan dans la région Bretagne.
 la plaine de Baud, un quartier de Rennes

Patronyme

 Adeline Baud, skieuse alpine française ;
 Anselme Baud, skieur et alpiniste français, guide de haute montagne, professeur à l'ENSA et pionnier du ski extrême ;
 Antoine Baud (1925-2014), acteur et cascadeur français ;
 Charles Baud (1825-1908), homme politique suisse ;
 François Baud et ses fils Antoine et Laurent, peintres savoyards du  ;
 Frédéric Baud, coureur français de combiné nordique ;
  (1801-1891), homme politique néerlandais ;
 Jacques Baud, un analyste stratégique suisse, spécialiste du renseignement et du terrorisme ;
 Jean Baud, fondateur de Franprix ;
 , officier de marine et homme d'État néerlandais ;
 , juriste néerlandais ;
 Jean-Claude Baud (1948-), coureur cycliste français ;
 Jean-Jacques Baud, ancien tireur sportif français ;
 Joseph Baud (1864-1904), militaire français, colonisateur du Dahomey ;
 Jules Baud, un lunettier français ayant donné non nom à la marque Julbo ;
 Luc Baud (1966-), joueur de hockey sur glace français ;
 Lucie Baud (1870-1913), ouvrière et syndicaliste ;
 Matteo Baud (2002-), coureur français du combiné nordique ;
 Maurice Baud (1866-1915) est un artiste peintre, graveur et essayiste suisse ;
  (1952- ), historien néerlandais ;
 Olivier Baud (?-1478), officier de juridiction français ;
 Patrick Baud (1979-), vidéaste et auteur français également connu sous le nom d'Axolot.

Voir aussi
  (1867-1960), traductrice néerlandaise
 Pierre Le Baud (c. 1450-1505), aumônier d'Anne de Bretagne et historien de la Bretagne
 
Musée Baud, musée situé à L'Auberson, en Suisse et consacré aux automates d'art

Patronyme savoyard